Funk metal är en subgenre till funk rock som är en blandning av Heavy metal och funk. Allmusic hävdar att, "Funk metal utvecklades under 1980-talet när alternativeband  som till exempel Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Infectious Grooves, Mordred och Fishbone började spela sin hybrid med ett starkare funkljud och metal.

Anmärkningsvärda funk metal-artister

Referenser

Funk